Юленурме () — бывшая волость в Эстонии в составе уезда Тартумаа.

Положение 

Площадь волости — 86,3 км², численность населения на  1 января 2006 года составляло 4743 человек.

Административный центр волости — посёлок Юленурме. Помимо этого на территории волости находятся ещё один посёлок Тырванди и 12 деревень.

Достопримечательности 
В волости Юленурме располагается Эстонский сельскохозяйственный музей.

Ссылки 
 Valla koduleht  

Тартумаа
Бывшие волости Эстонии